Трубачов () — російське прізвище. Відомі носії:

 Трубачов Олег Миколайович (1930—2002) — російський мовознавець-славіст.
 Трубачов Юрій Вікторович (1983) — російський хокеїст.

Російські прізвища